Type 98 – mortaio da 50 mm giapponese
 Type 98 – mortaio da 320 giapponese
 20 mm Type 98 – cannone automatico antiaereo giapponese
 100 mm Type 98 – cannone navale giapponese
 Type 98 Ko-Hi – Veicolo semicingolato giapponese
 Type 98 Ke-Ni – carro armato leggero giapponese
 Type 98 So-Da – veicolo trasporto truppe giapponese
 Type 98 Ta-Se – semovente antiaereo giapponese
 Type 98 Ya-I Go – veicolo da demolizione giapponese